Herrarnas dubbeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes 25 till 2 augusti. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel 

| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=Alt
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=8
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=78
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=66
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=61
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11=| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Alt
| RD1-team13={{nowrap|}}
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Alt
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=64
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Nedre halvan
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Kvartsfinaler
| RD4=Semifinaler

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=78
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5/Alt
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Alt
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 1996